Somme oder Sommé steht für:

 La Somme ist ein Versorgungsschiff der französischen Marine
 Schlacht an der Somme, eine Großoffensive im Ersten Weltkrieg
 Die Somme. Das Grab der Millionen (auch Die Somme), deutscher Dokumentarfilm von 1930 über diese Großoffensive
 mehrere Flüsse in Frankreich:
 Somme, ein Küstenfluss in der Picardie in Nordfrankreich
 Somme (Loire), ein Nebenfluss der Loire
 Somme in der Champagne, vereinigt sich mit der Soude zur Somme-Soude, einem Nebenfluss der Marne
 das französische Département Somme in der Region Hauts-de-France
 Somme (A631) ein französisches Trossschiff
 Somme (Einheit), ein französisches Stückmaß
 Somme-Leuze, eine belgische Gemeinde
 (7399) Somme, einen Asteroiden

Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden im Département Marne:
 Somme-Bionne
 Somme-Suippe
 Somme-Tourbe
 Somme-Vesle
 Somme-Yèvre

Personennamen:
 Claude-Louis Sommé (1772–1855), französischer Mediziner
 Christer Somme (1565–1618), schwedischer Feldmarschall
 Luc-Thomas Somme (* 1960) französischer Theologe

Siehe auch
 Bautastein von Sømme
 Some
 Somm